Pierre-Marie est un nom propre

Prénom 

Pierre-Marie est un prénom composé formé de Pierre et de Marie.

Les Pierre-Marie sont fêtés le 28 avril, en hommage au saint chrétien  Pierre Chanel (1803-1841), prêtre martyr en Océanie.

Personnalités 

Ce prénom est porté notamment par : 

 Pierre-Marie-Nicolas Michelot, acteur français, sociétaire de la Comédie-Française (1786-1856) ;
 Pierre-Marie Théas, évêque catholique français (1894-1977) ;
 Pierre Marie Gallois, général de brigade aérienne et géopolitologue français (1911-2010) ;
 Pierre-Marie Delfieux, prêtre français, fondateur des Fraternités monastiques de Jérusalem (1934-2013) ;
 Pierre-Marie Beaude, professeur et écrivain français (1941) ;
 Pierre-Marie Dioudonnat, éditeur, historien et politologue français (1945) ;
 Pierre-Marie Pincemaille, musicien et organiste français (1956-2018).

Notes et références

Voir aussi 
 Pierre Marie, médecin neurologue français (1853-1940).
 
 

Prénom masculin
Homonymie de prénom